Георги Николов Чапкънов е български просветен и църковен деец, взел дейно участие в Българското възраждане в Македония.

Биография 
Роден е в 1861 година в будно българско семейство в македонския град Петрич, тогава в Османската империя, днес в България. Баща му Никола Чапкънов e участник в борбата за църковна независимост и в 60-те години на ХІХ век е сред петричаните, начело на борбата за строеж на българска черква в града. Георги Чапкънов става учител в Елешница, Петричко, по-късно в Кърналово, където през 1893 година отваря първото българско училище.

Ръкоположен е за свещеник в църквата „Свети Николай“, където служи дълги години до смъртта си през септември 1905 година след тежко заболяване.

Синът му Никола Попгеоргиев Чапкънов учи в Българската духовна семинария в Цариград, но поради Балканската война завършва последния курс в Софийската духовна семинария.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български духовници от Македония
Членове на Петричката българска община
Родени в Петрич
Починали в Петрич